National Folk Festival ist der Name mehrerer Musikfestivals mit Schwerpunkt Folkmusik.

 in den USA mit alle drei Jahre wechselnden Standorten, siehe National Folk Festival (USA)
 in Canberra, Australien, siehe National Folk Festival (Australien)
 an wechselnden Standorten in Großbritannien, siehe National Folk Festival (Großbritannien)